Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 39001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 12 lutego 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

39001-39100

39101-39200

39201-39300

39301-39400

39401-39500

39501-39600

39601-39700

39701-39800

39801-39900

39901-40000

Przypisy 

Lista planetoid 039001-040000